Hare kan som auktorsförkortning betyda:

 Laura Hare
 S.R. Hare
 Raleigh Frederick Hare

Robotskapade auktorsförkortningar